De Ronde van Slovenië 2002 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 2002") werd verreden van dinsdag 7 mei tot en met zondag 12 mei in Slovenië. Het was de negende neditie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde zeven etappes, en begon net als het voorgaande jaar in Čatež.

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Sprintklassement

Jongerenklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2002
2002